Odd Fellows Block bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Odd Fellows Block (Iowa), ID-Nr. 13001079
 Odd Fellows Block (Maine), ID-Nr. 86002288
 Odd Fellows Block (North Dakota), ID-Nr. 82001334